JR (kunstenaar) (1983), een Franse fotograaf en beeldend kunstenaar 
Japan Railways, een bedrijfsgroep die ontstond na de privatisering van de Japanse nationale spoorwegen in 1987
J.R. Ewing, een personage uit de Amerikaanse soapserie Dallas
J R, een roman van William Gaddis

Junior (doorverwijspagina)
Jaar, het tijdvak